Il singolare maschile del TEAN International 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Igor Sijsling era il detentore del titolo, ma si ritirato per problemi allo stomaco.

Thiemo de Bakker ha battuto in finale Simon Greul 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Igor Sijsling (ritiro per problemi allo stomaco)
 Daniel Gimeno Traver (semifinali)
 Ruben Bemelmans (Secondo turno, ritiro)
 João Sousa (semifinali)

  Íñigo Cervantes Huegún (secondo turno)
  Jonathan Dasnières de Veigy (primo turno)
  Jan Mertl (secondo turno)
  Thiemo de Bakker (Campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

TEAN International 2012